Guido Menzinger – militare italiano
 Kathrin Menzinger – danzatrice austriaca
 Toni Menzinger – politico tedesco
 Vittorio Menzinger – prefetto e avvocato italiano